Gonia steht für:
 Gonia (Korinthia), archäologische Stätte auf dem gleichnamigen Plateau in der Korinthia in Griechenland
 Gonia (Kreta), Dorf in Kreta (Rethymno (Regionalbezirk))
 Gonia (Fluss), Fluss in Nord-Ubangi, Demokratische Republik Kongo, und in der Zentralafrikanischen Republik
 Gonia (Gattung) (Meigen, 1803), Gattung in der Familie der Raupenfliegen, Tribus Goniini, Unterfamilie Exoristinae

Gonía steht für:
 Gonía, Ort in Epirus (griechische Region), Griechenland

Goniá steht für:
 Goniá, Ort in Westgriechenland, Griechenland